Amílcar (en llatí Hamilcar, en grec antic Ἀμίλχαρ) va ser un almirall cartaginès que va dirigir la flota d'observació que els cartaginesos van enviar durant la Segona Guerra Púnica per vigilar els moviments romans a Sicília.

Aquest Amílcar és probablement el mateix almirall Amílcar que l'any 210 aC va assolar les costes de Sardenya amb una flota de 40 vaixells, segons diu Titus Livi. Més tard apareix a Cartago, dirigint el comandament naval, quan el teatre de la guerra es va traslladar a Àfrica. Després de la derrota d'Asdrúbal i Sifax per Escipió l'any 203 aC, Amílcar va atacar inesperadament a la flota romana que havia atracat a Útica. Esperava que la podria escometre per sorpresa, però Escipió ja havia establert vigilància i les dues forces es van enfrontar. Amílcar només va poder capturar sis vaixells; en un segon atac encara va obtenir pitjor resultat. Ja no torna a ser esmentat.

Referències 

Militars cartaginesos de la Segona Guerra Púnica
Almiralls cartaginesos